Marjata ist der Name von norwegischen Aufklärungsschiffen, die offiziell als Forschungsschiff bezeichnet werden:

 Marjata (Schiff, 1951)
 Marjata (Schiff, 1992)
 Marjata (Schiff, 2016)